Eleanor F. Helin
Eleanor Roosevelt
Eleanor Rigby
Eleanor Parker
Eleanor (Virgínia Ocidental)
Eleanor Powell
Eleanor Burford
Eleanor Marx
Eleanor Bone
Eleanor Marie Robertson
Eleanor H. Porter
Cruzes de Eleanor
Eleanor Columbus
Eleanor Building
Eleanor de Cominges
Eleanor Robson
Desambiguação